Анато́лий Ани́симов: Анисимов, Анатолий Андреевич (род. 1930) — расточник, Герой Социалистического Труда.
 
 Анисимов, Анатолий Иванович (в монашестве Августин; род. 1945) — священнослужитель РПЦ, епископ Городецкий и Ветлужский.
 Анисимов, Анатолий Яковлевич (род. 1942) — советский бегун-марафонец.